Anweil ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Daniel von Anweil (1564–1620), baden-durlachischer Landvogt 

Anweil steht für:
 Anweil, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Andwil (Adelsgeschlecht)